Butan kan syfta på följande:
 Butan, ett kolväte oftast i gasform
 Butan, Bulgarien, en ort i Bulgarien
 Bhutan, en självständig stat i Asien